Concacaf Champions League 2014/2015 var den sjunde upplagan av det  kontinentala mästerskapet i fotboll för klubblag i Centralamerika, Nordamerika samt Västindien. 24 lag från 12 länder deltog i spel som avgjordes med två omgångar; ett gruppspel om åtta grupper med tre lag vardera, samt ett sista avgörande utslagsspel med dubbelmöten.

Regerande mästare från säsongen 2013/2014 var Cruz Azul från Mexico City. Laget lyckades ej kvalificera sig till utslagsspelet, då man slutade på andra plats i grupp 6.

Club América från Mexico City, Mexiko, blev mästare efter att ha besegrat Montreal Impact från Montréal, Kanada.

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Slutspel

Seeding

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Källor